"San Cipriano", forma italianizada de "São Cipriano", pode ser:
 San Cipriano, localidade argentina de Entre Ríos
 San Cipriano Picentino, comuna italiana da Campânia
 San Cipriano Po, comuna italiana da Lombardia
 San Cipriano d'Aversa, comuna italiana da Campânia
 Estação San Cipriano, estação do Metro de Madrid.

Desambiguações de topônimos